Der Assumption United Football Club (Thai: ) ist ein thailändischer Fußballverein aus Hauptstadt Bangkok, der in der Thai League 3 (Western Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde 2011 gegründet und startete in der dritten Liga, der Regional League Division 2. Hier spielte der Verein bis 2015 in der Region Bangkok. 2016 wechselte man die Region und man spielte in der Region West. Mit Einführung der Ligareform 2017 spielte Assumption in der vierten Liga, der Thai League 4. Hier wurde man ebenfalls der Region West zugeteilt.

Vereinserfolge 
 Khǒr Royal Cup (ถ้วย ข.)
 2010 – 2. Platz

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Klub im Assumption Thonburi School Stadium in der thailändischen Hauptstadt Bangkok im Bezirk Thonburi aus. Das Stadion hat einen Kunstrasenplatz und hat eine Kapazität von 1000 Personen. Eigentümer und Betreiber ist die Assumption Thonburi School.

Spielstätten seit 2011

Spieler 
Stand: 15. Dezember 2020

Beste Torschützen seit 2017

Saisonplatzierung

Sponsoren

Weblinks 
 
 
 
 Assumption United FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Assumption United FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Assumption United FC bei facebook.com

Einzelnachweise 

Fußballverein aus Bangkok
Gegründet 2011